«Sunflower» () — песня американских хип-хоп-исполнителей Post Malone и Swae Lee, изданная 18 октября 2018 года и вошедшая в саундтрек к анимационному фильму Человек-паук: Через вселенные (2018).
Сингл стал пятым для Malone, достигшим top-10 в американском хит-параде Billboard Hot 100, а после достижения в январе 2019 года первого места и третьим его чарттоппером в карьере.

История 
Музыкальное видео вышло 18 октября 2018 года одновременно с выходом сингла. Видео включает кадры из фильма.

Отзывы 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: Billboard («фанковая, мечтательная баллада»), Spin («проникновенная запись», которая «понравится поклонникам более мелодичных песен, ранее сделанных Post и Swae Lee»), Rolling Stone («гипер-броская» песня как «дневник жёстких отношений, которая идет по линии между хип-хопом и дрим-попом».

Коммерческий успех 
 
«Sunflower» дебютировал на девятом месте в основном американском хит-параде Billboard Hot 100. Спустя три недели песня достигла первого места в чарте (в неделю с 19 января 2019 года). Сингл стал пятым для Malone, достигшим top-10 в хит-параде Hot 100, а после достижения первого места и третьим его чарттоппером в карьере. «Sunflower» это первая песня из саундтрека, достигшая первой позиции в чарте после «Can't Stop the Feeling!» (Джастин Тимберлейк, с саундтрека Trolls, 2016). Кроме того, «Sunflower» это первый чарттоппер в Hot 100 из саундтреков франшизы о Человеке-пауке Spider-Man, которому удалось попасть на вершину хит-парада. Ранее высшим достижением было третье место в 2002 году песни «Hero» (Чед Крюгер, при участии Josey Scott, с саундтрека Music from and Inspired by Spider-Man. «Sunflower» также стала первым синглом-чарттоппером в Hot 100, где равноправно названы два мужчины-исполнителя (без какого-либо третьего участника), впервые после пары Джордж Майкл и Элтон Джон с хитом «Don’t Let the Sun Go Down on Me» (1992).

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

См. также 
Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2019 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни Post Malone
Песни, написанные Луи Беллом
Песни, написанные Post Malone
Песни из мультфильмов
Spider-Verse